Нупе может означать:

 Нупе — исчезнувшее феодальное государство в бассейне нижнего Нигера.
 Нупе (народность) — народность в Нигерии (нупенсизи), относящиеся к языковой группе ква. В основном мусульмане-сунниты.
  — язык.
 Нупе — река в Перу.